Dominante – quinto grado di una scala diatonica
 Dominante – nelle traduzioni, componente attorno alla quale si focalizza un testo e che ne garantisce l'integrità
 Dominante – tinta, spesso indesiderata, che interessa e altera i colori dell'intera immagine

Pagine correlate 
 Dominanza
 La Dominante